Graphostromataceae är en familj av svampar. Graphostromataceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Graphostromataceae